Мезонсель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Мезонсель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Мезонсель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале